Miejscowości w USA:
 Cullowhee – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Cullowhee (ang. Cullowhee Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson